South Cape („Südkap“) ist der Name folgender Kaps:
 South Cape (Atriceps-Insel), Kap der Atriceps-Insel, Südliche Orkneyinseln, Antarktika
 South Cape (Auckland Island), Kap auf Auckland Island, Neuseeland
 South Cape (Stewart Island), Kap auf Stewart Island/Rakiura, Neuseeland

Siehe auch:
 Sørkapp